Örskärs ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Örskärs ören (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Örskärs ören (vid Jurmo, Korpo), Åboland,

Se även
Örskär (olika betydelser)